Hals har flere betydninger:

 Hals – det mellem kroppen (torso) og hovedet på mange dyr.
 Hals (genstand) - smal passage på fx en vase
 Hals (by) - by i Vendsyssel, Danmark